E16 oder E 16 steht für:
 DR-Baureihe E 16, Elektrolokomotiven  der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Enlightenment, einen Open-Source-Fenstermanager 
 Europastraße 16, eine Fernstraße von Derry in Nordirland über Schottland und Norwegen nach Gävle in Schweden
 HMS E16, ein britisches U-Boot
 Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas nach dem ICD-10-Code
 Einen Antikörper gegen das West-Nil-Virus, siehe dort.

E16